Les Ailes de la nuit est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Ailes de la nuit (Nightwings), roman de Robert Silverberg (1969) ;
 Les Ailes de la nuit (The Night Flier), film de Mark Pavia (1997).